Der har gennem tiden været indgået flere traktater i Aachen ():
 Pax Nicephori, somme tider kaldet Aix-la-Chapelle-traktaten i 812, hvorved det Byzantinske Rige anerkendte Det Carolingske Rige
 Aachentraktaten (1668) markerede afslutningen på Devolutionskrigen
 Aachentraktaten (1748) markerede afslutningen på Den østrigske arvefølgekrig
 Aachentraktaten, officielt navn Traktat om tysk-fransk samarbejde og integration, blev indgået i 2019 som en bilateral aftale mellem Frankrig og Tyskland